II. Péter bolgár cár (–1197)
 II. Péter aragóniai király (1174?–1213)
 II. Péter szicíliai király (1304/05–1342)
 II. Péter ciprusi király (1357–1382)
 II. Péter moldvai fejedelem (–1452)
 II. Péter portugál király (1648–1706)
 II. Péter orosz cár (1715–1730)
 II. Péter brazil császár (1825–1891)
 II. Péter jugoszláv király (1923–1970)